Il singolare del torneo di tennis Jakarta Open 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Michael Chang che ha battuto in finale David Rikl 6-3,6-3.

Teste di serie 

 Michael Chang (campione)
 Paul Haarhuis (primo turno)
 Younes El Aynaoui (semifinali)
 Stefano Pescosolido (primo turno)

 Jacco Eltingh (primo turno)
 Andrej Ol'chovskij (secondo turno)
 Renzo Furlan (primo turno)
 Stéphane Simian (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Jakarta Open 1994
ATP Tour 1994